A Solar Opposites (fordításban: Szoláris ellentétek, vagy Vigyázz, ufók!) egy amerikai, felnőtteknek szóló animációs sitcom, melyet a Rick és Morty társalkotója, Justin Roiland és Mike McMahan alkotott a Hulu számára. Eredetileg a Fox Broadcasting Company számára, de később felvásárolta a Hulu. Eredetileg a Hulu 2 évados szerződést kötött Roilandékkal a sorozathoz, ami egyenként 8 epizódot tartalmazott. Az első évad 2020. május 8-án mutatkozott be. A második évad 2021. március 26-án jelent meg. Egy karácsonyi különkiadást pedig 2021. november 22-án jelentettek meg. 2020 júniusában a sorozatot meghosszabbították egy harmadik évadra, ami végül 2022. július 13-án jelent meg 11 epizóddal. A tervek szerint egy halloweeni különkiadás is megjelenik majd valamikor 2022 őszén. 2021 júniusában megújították a sorozatot egy 4. évadra, ami majd 12 epizódot fog tartalmazni.

Magyarországon 2022. június 14. óta érhető el a Disney+-on magyar felirattal.

Szinopszis 
A Solar Opposites egy földönkívüli család köré épül, aminek tagjai Korvo, Terry, Yumyulack és Jesse, akik a csodálatos és fejlett utópiabolygóról, a Shloarpról szöktek meg, ami épp megsemmisült a menekülés pillanatában. Az ő hajójuk a földön csapódik be, és egyből elfoglalnak egy családi házat, aminek tetejébe csapódott be az űrhajó. A sorozat aköré épül, hogy az űrlények hogyan próbálnak beilleszkedni a földi hétköznapokba. A sorozat epizódjai két szálon futnak, ebből a legerősebb szál a "falban" történő szál. Yumyulack véletlenszerűen kiválaszt embereket, és a szobájában egy falban lévő szekrénybe zárja be őket, ahol az ott lévő emberek civilizációt alapítanak. A harmadik évadtól kezdődően egy új szál is érkezik, a SilverCops egy rend, ami galaxisszerte Shloarpiakat vadász le.

Szereplők

Főszereplők 

 Justin Roiland mint Korvo Solar-Opposites: egy intelligens földönkívüli tudós, aki utálja a földet, aki leghamarabb távozni szeretne a földről, ő a küldetésfelelős és a vezető, a feladata, hogy egy újabb bolygót találjon a letelepedésre.
 Thomas Middleditch mint Terry Solar Opposites: Korvo evakuációs partnere és "lárvaspecialistája", aki élvezi a földön való tartózkodást, és élvezi az emberi kultúrát.
 Sean Giambrone mint Yumyulack Solar Opposites: Korvo "replikánsa", aki saját magát tudósnak és fejvadásznak kiáltotta ki, aki összegyűjti a leggonoszabb felnőtteket egy terráriumba avagy a "falba", és ott tartja őket.
 Mary Mack mint Jesse Solar Opposites: Terry "replikánsa", aki általában kedves, és szeretne beilleszkedni az emberi társadalomba.
 Sagan McMahan mint Pupa: a Solar Opposites család földönkívüli csecsemő házi kedvence.

Mellékszereplők 

 Tiffany Hadish mint Aisha: az űrlény hajó mesterséges intelligenciája.
 Kari Wahlgrend mint Mrs. Frankie: a James Earl Jones Középiskola tanárja, aki előítéletes Yumyulackkel és Jessevel, és titkos viszonyt folytat Mr. Cookkal.
 Rob Schrab mint Cook igazgató: a James Earl Jones Középiskola igazgatója, aki előítéletes Yumyulackkel és Jesse-szel, és titkos viszonyt folytat Mrs. Frankie-val
 Justin Roiland mint Chris a vörös-gubler: egy vörös-gubler, aki Korvo stresszéből jött létre, amit Terry váltott ki. Az első szezonban Terry és Korvo megölése volt a célja. A második évadban összejött egy Jen nevű nővel, és úgy látszott, kitisztult. Rajong a Másnaposokért, Joe Roganért és a szűk pólóingekért.

A fal 

 Andy Daly mint Tim Weekly (eredetileg: Lindsey Tim), (1-3. évad): Yumyulack egyik foglya, szemüveges és piros inget visel. Ő volt a fővezér a "Herceg" elleni forradalomban, majd később ő lett a fal vezetője.
 Christina Hendricks mint Cherie: egy benihanai séf, akit Yumyulack azért ejtett foglyul, mert rossz ízű garnélát szolgált fel neki. Tim szeretőjeként és társaként van jelen a "Herceg" elleni csatéban, míg Tim el nem árulja őt. Később születik egy gyermeke: Pezlie.
 Alfred Molina mint Herceg/ Ringo (1-2. évad): Yumyulack foglya és a fal korrupt uralkodója, őt tartotta fent az irányítást azzal, hogy a Jesse által adott édességkészletet felhalmozta.
 Sterling K. Brown mint Halk Hogam (2-3. évad): az ellenállás megviselt háborús hőse és a Dr. Csont sorozat vezető producere, aki szabadidejében egy csomó rejtélyes gyilkosságot próbál felderíteni.
 Rainn Wilson mint Steven (1-3. évad): közgazdász, aki egy farmon él a Molly nevű egerével. A "Herceg" elleni háború alatt elveszíti Mollyt, ezután fokozatosan őrül meg, és rájön, hogy kell megfékezni a falban élő szúnyogokat.
 Pezlie: Tim és Cherie lánya, akit Cherie azért nevezett el így, mert a lány egy PEZ-adagolóban született meg.

Epizódok

1. évad (2020)

2. évad (2021)

Különkiadás (2021)

3. évad (2022) 

2020-ban bemutatott amerikai televíziós sorozatok
Rajzfilmek